Нильс Густав Георг Фрёлинг (; родился 20 апреля 2000) — шведский футболист, нападающий клуба «Ганза».

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в молодёжных командах «Бо» и «Отвидаберг». 6 августа 2017 года дебютировал в основном составе «Отвидаберга» в матче Суперэттан против «Далькурда».

В 2018 году стал игроком клуба «Кальмар». 29 апреля 2018 года дебютировал за клуб в матче Аллсвенскан против «Мальмё». 14 мая 2018 года забил свой первый гол за «Кальмар» в матче Аллсвенскан против «Сириуса».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Швеции до 18, до 19 лет и до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Кальмар» 
 Профиль футболиста на сайте Шведского футбольного союза 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Отвидаберг»
Игроки ФК «Кальмар»